

Cinema 
 Empire – film del 1964 diretto da Andy Warhol 
 Empire - Due mondi a confronto – film del 2002 diretto da Franc. Reyes
 Empire Leicester Square – sala cinematografica di Londra

Editoria 
 Empire – rivista cinematografica britannica

Fumetto 
 Empire – fumetto della DC Comics

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Empire – census-designated place della Contea di Stanislaus, California
 Empire – città della Contea di Clear Creek, Colorado
 Empire – census-designated place della Parrocchia di Plaquemines, Louisiana
 Empire – villaggio della Contea di Leelanau, Michigan
 Empire – villaggio della Contea di Jefferson, Ohio
 Empire – distretto di Coos Bay nella Contea di Coos, Oregon
 Empire – città della Contea di Fond du Lac, Wisconsin
 Empire City, detta anche Empire – città della Contea di Stephens, Oklahoma
 Gerlach-Empire – census-designated place della Contea di Washoe, Nevada

Letteratura 
 Impero (Empire) – romanzo di Gore Vidal del 1987
 Empire  – romanzo di Orson Scott Card del 2006

Musica 
 Empire – gruppo musicale fondato da Peter Banks degli Yes
 Empire – primo gruppo musicale fondato da Justin Hawkins, Daniel Hawkins, Ed Graham e Frankie Poullain prima della fondazione dei The Darkness
 Empire – gruppo musicale tedesco
 Empire – album dei Queensrÿche del 1990
 Empire – singolo dei Queensrÿche del 1990, dall'album omonimo
 Empire – album dei Circle del 2004
 Empire – album dei Kasabian del 2006
 Empire – singolo dei Kasabian del 2006, dall'album omonimo
 Empire – album dei Bleed from Within del 2010
 Empire – singolo di Shakira del 2014
 Empire – album di Blanche del 2020

Televisione 
 Empire – serie televisiva statunitense del 1962-1964
 Empire – serie televisiva statunitense del 1984
 Empire – film per la televisione statunitense del 1995
 Empire – miniserie televisiva statunitense del 2005
 Empire – serie televisiva statunitense del 2015

Videogiochi 
 Empire – videogioco strategico del 1977
 Empire: Total War – videogioco strategico del 2009
 Empire Interactive – ex compagnia videoludica inglese

Altro 
 Empire – vecchio stadio di Vancouver
 Alec Empire – musicista tedesco

Pagine correlate 
Empires

Altri progetti